Холоша Володимир Іванович (1955) — голова Державного агентства України з управління зоною відчуження
 Холоша Олена Анатоліївна (1982) — українська спортсменка, змагається в стрибках у висоту. 

Українські прізвища